Калван (Вагуш) — район в Португалии, входит в округ Авейру.
 Калван (Шавеш) — район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.

См. также 
 Кальван